Кубок Англии 1991/92 — 111-й сезон старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. «Ливерпуль» обыграл «Сандерленд» в финальном матче со счётом 2:0, выиграв турнир в пятый раз.

Появление в финале Кубка Англии «Сандерленда», команды из Второго дивизиона, произошло впервые за десять лет: все годы до этого в финале встречались только представители высшего дивизиона футбольной пирамиды Англии (Первого дивизиона). «Сандерленд» является одной из всего лишь восьми команд, выигрывавших Кубок Англии, не находясь при этом в высшем дивизионе английского чемпионата. «Чёрные коты» выиграли Кубок Англии в 1973 году.

Это был первый розыгрыш кубка, в котором для определения победителя матча в переигровке использовалось дополнительное время и серия послематчевых пенальти.

Первый Раунд 
В первом раунде матчи были сыграны в выходные 15-17 ноября 1991 года, с переигровками в середине недели 26-27 ноября.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были сыграны в выходные 7-9 декабря 1991 года, с переигровками в середине недели 17 декабря.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда были сыграны в выходные 4-6 января 1992 года, с переигровками в середине недели 14-15 января. Тем не менее, матч Ньюкасл Юнайтед — Борнмут был переигран 22 января, а матч Дерби Каунти и Бернли был переигран 25 января.

Четвёртый Раунд 
Матчи четвёртого раунда были сыграны в выходные 25-27 января 1992 года, с переигровками в середине недели 4-5 февраля. Однако матч Бристоль Роверс и Ливерпуля был сыгран 5 февраля, и переигрывался 11 февраля.

Пятый Раунд 
Матчи пятого раунда были сыграны в выходные 15-16 февраля 1992 года, с переигровками в середине недели, 26 февраля.

Шестой Раунд 
Матчи шестого раунда были сыграны в выходные 7-8 марта 1992 года, переигровки 18 марта.

Ливерпуль победил сильного соперника Астон Виллу, и в полуфинале должен был встретится с куда более легким, на первый взгляд, соперником Портсмутом, который в свою очередь одолел финалиста кубка лиги, команду Ноттингем Форест

Норвич Сити вышел в полуфинал во второй раз в четыре сезона, обыграв «Саутгемптон» в переигровке.

«Сандерленд» присоединился к товарищам из второго дивизиона Портсмуту в полуфинале Кубке Англии, благодаря победе в переигровке над «Челси» после ничьей 1: 1 в первом матче.

Полуфиналы 
Полуфиналы были сыграны 5 апреля 1992 года. Это был первый раз, когда Хиллсборо был использован в качестве места проведения полуфинала после трагедии на «Хиллсборо» на предыдущем полуфинале Кубка Англии в 1989 году. На этот раз он принимал клуб второго дивизиона «Сандерленд» и клуб первого дивизиона «Норвич Сити», которые боролись за место в финале. Сандерленд прошел в финал, забив единственный гол в игре.

Портсмут сыграл с Ливерпулем вничью 1: 1 в другом полуфинале на «Хайбери», с переигровкой состявшейся на «Вилла Парк», которая закончилась серией пенальти после нулевой ничьей. «Ливерпуль» вышли победителями в серии пенальти, чтобы выйти в финал Кубка Англии в четвёртый раз за семь сезонов.

Переигровка 

Ливерпуль победил 3-1 в серии пенальти

Финал

Ссылки 
 The FA Cup at TheFA.com
 FA Cup at BBC.co.uk
 FA Cup news at Reuters.co.uk

1991
Футбол в Европе в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Великобритании в 1991 году
Спорт в Великобритании в 1992 году